Sandro Palmieri è il nome di due attori italiani:
Sandro Palmieri, attore cinematografico
Sandro Palmieri, attore teatrale